Der Cadillac XT5 (Abkürzung für Crossover Touring 5) ist ein SUV des Automobilherstellers Cadillac. Der Nachfolger des Cadillac SRX wurde formal auf der LA Auto Show im November 2015 der Öffentlichkeit vorgestellt. Gefertigt wird der Fünfsitzer seit Frühjahr 2016 in den Vereinigten Staaten und in China. In Deutschland ist er seit Juli 2016 zu Preisen ab 48.800 Euro erhältlich.

Den Antrieb übernimmt ein  leistender 3,6-Liter-V6-Ottomotor. In China ist zudem noch ein 2,0-Liter-Vierzylinder-Ottomotor erhältlich. Serienmäßig erfolgt der Antrieb über die Vorderräder, optional ist Allradantrieb verfügbar.

Sicherheit 
Der XT5 hat eine Rückspiegelkamera, mit der sich eine um 300 Prozent bessere Übersicht einstellen lässt. Per Knopfdruck lässt sich diese aktivieren und deaktivieren.

Das Fahrzeug mit Vorderradantrieb aus dem Modelljahr 2017 erhielt beim Crashtest durch NHTSA eine Bewertung von vier Sternen, das des Modelljahrs 2018 mit Allradantrieb erhielt von der NHTSA fünf Sterne und das des Modelljahrs 2017 erhielt vom Insurance Institute for Highway Safety beim „Moderate overlap front“-Crashtest eine  „Good“-Bewertung.

Technische Daten 

 Werte in ( ) gelten für Fahrzeuge mit Allradantrieb

Zulassungszahlen 
Zwischen 2016 und 2019 sind in Deutschland insgesamt 570 Cadillac XT5 neu zugelassen worden. Mit 220 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

Sport Utility Vehicle
Kombi